

Aziende 
 Knoll – azienda di design che produce articoli di arredamento per uffici e abitazioni

Persone 
 Adolf Knoll (1938-2018) – calciatore austriaco
 Andrew H. Knoll (1951) – paleontologo e docente statunitense
 H Knöll (...) – ex calciatore austriaco
 Ivana Knoll (1992) – modella croata
 John Knoll (1962) – effettista statunitense
 Konrad Knoll (1829-1899) – scultore tedesco
 Marvin Knoll (1990) – calciatore tedesco
 Max Knoll (1897-1969) – ingegnere e inventore tedesco
 Silke Knoll (1967) – velocista tedesca
 Thomas Knoll (1960) – programmatore statunitense
 Xenia Knoll (1992) – tennista svizzera